Мейстарадейлдин 1957 () — 15-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1957
Фарерские острова
1957 год на Фарерских островах